

Persone
 Fusakichi Omori – geofisico e sismologo giapponese
 Hyozo Omori – educatore giapponese
 Kazuki Ōmori – regista giapponese
 Kensaku Omori – ex calciatore giapponese
 Kōtarō Ōmori – calciatore giapponese
 Masayuki Omori – ex calciatore giapponese
 Nao Ōmori – attore giapponese
 Sentarō Ōmori – ammiraglio giapponese
 Toshiyuki Ōmori – compositore giapponese
 Vinícius Omori Duarte – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano

Videogiochi
 Omori – videogioco di ruolo sviluppato da OMOCAT